Tureček bzw. Turecek ist der Familienname folgender Personen:
 Emilie Turecek (1846–1889), österreichische Volkssängerin des Wienerlieds
 Gregor Tureček (* 1985), österreichischer Theaterregisseur
 Karel Tureček (* 1971), tschechischer Politiker
 Katharina Turecek (* 1982), österreichische Autorin